Canada
 Divisione No. 1 – divisione censuaria dell'Alberta
 Divisione No. 1 – divisione censuaria del Manitoba
 Divisione No. 1 – divisione censuaria del Saskatchewan
 Divisione No. 1 – divisione censuaria di Terranova e Labrador